Als Roofdier-Klasse (Raubtier-Klasse) oder Wolf-Klasse bezeichnet man folgende niederländische Schiffsklassen:

 Wolf-Klasse (1910), Zerstörer im Ersten Weltkrieg
 Roofdier-Klasse (1954), leichte Fregatten bzw. Korvetten